La saison 2005 du Championnat de Finlande de football est la  de la première division finlandaise à poule unique, la Veikkausliiga. Les quatorze clubs de l'élite jouent les uns contre les autres deux fois au cours de la saison, à domicile et à l'extérieur. En fin de championnat, le dernier du classement est directement relégué en Ykkönen tandis que le club classé  un barrage face au  de D2.

Le club de MyPa 47 Anjalankoski remporte le titre en terminant en tête, avec quatre points d'avance sur le HJK Helsinki et cinq sur Tampere United. Il s'agit du tout premier titre de champion de Finlande de l'histoire du club. Le champion en titre, Haka Valkeakoski, ne termine qu'à la  du classement, à six points de MyPa. Le club se console en remportant la Coupe de Finlande.

Les 14 clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs

Barrage promotion-relégation 
La dernière place en Veikkausliiga se joue entre le  de D1 et le  de D2 lors d'un barrage disputé en matchs aller et retour.
Cette saison, c'est le RoPS Rovaniemi,  de première division, qui affronte VPS Vaasa, pensionnaire de D2, pour conserver sa place parmi l'élite.

|}
 VPS Vaasa remporte le barrage au bénéfice des buts marqués à l'extérieur et accède à la Veikkausliiga.

Bilan de la saison

Meilleurs buteurs

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Finlande de football

Liens externes 
  Page sur le site RSSSF

Championnat de Finlande de football
Finlande
2005 en Finlande